Хадж (араб. حَجّ) — паломничество мусульман в Мекку в определённое время, пятый столпом ислама

 Аль-Хадж — 22-я сура Корана.

Персоналии с данной фамилией
 Аль-Хадж, Сами — суданский журналист, бывший узник тюрьмы в Гуантанамо.